Вендрамини — фамилия. Известные носители:

 Вендрамини, Лев Францевич (1812—1857) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Вендрамини, Франц (1780—1856) — гравёр, академик и профессор Императорской Академии художеств.